Parda Suka (Maje), een plaats in Indonesië
Parda Suka (Bengkunat), een plaats in Indonesië
Parda Suka (Wonosobo), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing